Appice ist der Familienname folgender Personen:
 Carmine Appice (* 1946), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger
 Vinny Appice (* 1957), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger